MYY steht für:
 Flughafen Miri (IATA-Code), malaysischer Flughafen

Myy steht für:
 Myy (Fluss), russischer Fluss in der Region Perm

myy steht für:
 Macuna (ISO-639-3-Code), eine der Tucano-Sprachen

Abkürzung